«Чем это смыть?» () — мультфильм 2004 года испанского режиссёра Марии Тренор. В 2004 году на Берлинском кинофестивале в номинации «Лучший короткометражный фильм» картина номинировалась на премию «Золотой медведь». На том же кинофестивале мультфильм удостоен премии «Тедди» в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Сюжет 
Утро в бедном квартале красных фонарей в Валенсии. Трансгендерная женщина после ночной смены возвращается домой. Перед зеркалом она снимает макияж и меняет одежду, вспоминая события прошлой ночи под средневековую песню «Con que la lavare». Мультфильм является данью памяти ЛГБТ-артистам, которые пострадали во время диктатуры Франко.

Ссылки

Примечания 

Фильмы-драмы Испании
Фильмы на тематику трансгендерности
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»
Фильмы Испании 2004 года